Valerij Frolov je ime več osebnosti ():

 Valerij Dimitrijevič Frolov (1947—2014), beloruski politični delavec
 Valerij Pavlovič Frolov (*1946), rusko-kanadski fizik, astrofizik
 Valerij Petrovič Frolov
 Valerij Petrovič Frolov (1941—1996), ruski boksar
 Valerij Petrovič Frolov (*1949), ruski nogometaš
 Valerij Vladimirovič Frolov (*1970), ruski nogometaš